Tas jelentései:

 Tas, keresztnév;
 Tas vezér, a honfoglaló magyarok hét vezérének egyike;
 44M Tas, magyar fejlesztésű harckocsi;
 Tas rohamlöveg, a Tas harckocsi alapjára fejlesztett önjáró löveg

Hasonló nevűek
 Tass,  község Bács-Kiskun megyében